Счастли́вая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Счастливая улица — улица в Гродно.

Молдова 
 Счастливая улица — улица в Бельцах.

Россия 
 Счастливая улица — улица в Брянске.
 Счастливая улица — улица в Городце.
 Счастливая улица — улица в Екатеринбурге.
 Счастливая улица — улица в Красногорске.
 Счастливая улица — улица в Красноярск.
 Счастливая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Счастливая улица — улица в городе Уфе.
 Счастливая улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Счастливая улица — улица в Киеве.
 Счастливая улица — улица в Каменке-Днепровской.
 Счастливая улица — улица в Запорожье.
 Счастливая улица — улица в Раздельной, до декоммунизации улица Щербакова.
 Счастливая улица — улица в Ровно.
 Счастливая улица — улица в Хмельницком.